Calul troian (în engleză Trojan Horse) se poate referi la unul sau mai multe din următoarele

 Calul troian, un cal gigantic construit din lemn, parte a mitului Războiului troian, care s-a sfârșit cu cucerirea cetății Troia de către ahei. Expresia originară a Calului troian a generat o multitudine de utilizări moderne, cele mai multe fiind folosite la modul figurativ.
 Cal troian (informatică), un program de computer care apare inițial nepericulos, dar care este în mod special proiectat să compromită sistemul pe care este rulat.
 O persoană sau un lucru care sunt, aparent, utile și pline de calități, dar numai până când ajung să fie parte a unui sistem.
  The Trojan Horse, film despre aparenta strategie a Organizației pentru eliberarea Palestinei (PLO) în cursul conflictului arabo-israelian, vedeți  .
  Caballo de Troya sau  Caballo de Troya (novela) (în română Calul Troiei), roman de science fiction al autorului spaniol J. J. Benitez.
 Pseudonim pentru SCV-70 White Base, un vas de luptă ficțional din Mobile Suit Gundam
 Creationism's Trojan Horse, carte despre originile mișcării Intelligent Design.
 Unul din episoadele seriilor de televiziune NCIS, vezi  Trojan Horse (NCIS).
  The Trojan Horse, una din așa-numitele funny car, care participă la competițiile corespunzătoare.

Vezi și  

 Troia
 Războiul troian